Dordoña hace referencia a varios artículos:

  Río Dordoña, en Francia.
  Dordoña (departamento), en la región de Nueva Aquitania, sur de Francia.